Риера () — испанская фамилия. Известные носители:

 Риера, Альберт (род. 1982) — испанский футболист.
 Риера, Габи (род. 1985) — андоррский футболист.
Риера, Лола (род. 1991) — испанская хоккеистка на траве.
 Риера, Ориоль (род. 1986) — испанский футболист.
 Риера, Сито (род. 1987) — испанский футболист, младший брат Альберта Риеры.
 Риера, Фернандо (1920—2010) — чилийский футболист.